Bình Minh (Bình Phước)
 Bình Minh (Đồng Nai)
 Bình Minh (Hanoi)
 Bình Minh (Ninh Bình)
 Bình Minh (Vĩnh Long)
 Bình Minh (Quảng Nam)
 Bình Minh (Quảng Ngãi)
 Bình Minh (Tây Ninh)
 Bình Minh (Nam Định)
 Bình Minh (Thái Bình)
 Bình Minh (Hải Dương)
 Bình Minh (Lào Cai)
 Bình Minh (Thanh Hóa)